Adil El Hasnaoui (1989-), est un footballeur marocain.
 Boutheina Hasnaoui (1988-), est une karatéka tunisienne.
 Imen Hasnaoui (1983-), est une haltérophile tunisienne.
 Kaouther Hasnaoui (1984-), est une karatéka tunisienne.
 Maher Hasnaoui (1989-), est un cycliste tunisien.
 Mohamed Amine Hasnaoui (1986-), est un karatéka tunisien.
 Nadia Hasnaoui (1963-), est une animatrice de télévision et productrice de cinéma norvégienne.
 Soufian El Hassnaoui (1989-), est un footballeur néerlando-marocain.
 Hind Hasnaoui (1996-), est une footballeuse internationale marocaine.

Pseudonyme 

 Cheikh El Hasnaoui (1910-2002), est un chanteur, musicien et auteur-compositeur-interprète kabyle.
 Madjid Aït Rahmane (1953-), est un artiste de chaâbi kabyle algérien.
Patronyme arabe